Mahe puede referirse a:

Lugares
 Mahé, isla de Seychelles.
 Distrito de Mahe, en el territorio de Puducherry, India.
 Mahe (Puducherry), ciudad de la India, capìtal del distrito homónimo en el territorio de Puducherry.

Personas
 François Mahé (1930) ciclista francés.
Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais, (1795-1840), ajedrecista francés.

Otros
 MAEH, siglas del Museo Arqueológico y de Historia de Elche.